Bielina – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Ujazd

 Cieki w Polsce
 Bielina – potok, dopływ Kamionki
 Bielina – potok, dopływ Miłej
 Bielina – nazwa Czarnej w środkowym biegu

Przypisy